Томмі Андерсон (;  9 липня 1910, Единбург —  15 вересня 1971, Сілвен Лейк) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1929 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Амеріканс», «Детройт Ред-Вінгс», «Клівленд Фелконс», «Детройт Олімпікс», «Провіденс Редс», «Філадельфія Ерроуз», «Голлівуд Вулвс» та «Калгарі Стампідерс».

Загалом провів 335 матчів у НХЛ, включаючи 16 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Гарта — 1942.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1942.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Нью-Йорк Амеріканс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ
Британські емігранти до Канади